Годао 201 (201国道, G201) — китайская автомагистраль общенационального значения Хэган (граница с Россией) — Люйшунь (Порт-Артур).

Пунктуация

См. также 
 Международная азиатская сеть.

Дороги Китая